Oehmig ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Oehmig (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Franz Ludwig Oehmig (1829–1902), deutscher Unternehmer und konservativer Politiker, MdL (Königreich Sachsen)